Subah steht für

 Subah (Provinz), Verwaltungseinheit im frühneuzeitlichen Indien
 Habib Subah, bahrainischer Snookerspieler